Campanário (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Campanário (Ribeira Brava), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ribeira Brava

Zie ook
Campanario (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura